117  peut être principalement un nombre : 117 (nombre) ou une date : 117 et son opposé 117 av. J.-C..

Significations secondaires 
117  peut aussi faire référence à :
des lignes de transport en commun :
  

une coordonnée : 
 117e méridien ouest  
 117e méridien est.

une unité militaire : 

Homonymie de nombre